Catanii bezeichnet:

 Catanii (Stamm), antiker arabischer Volksstamm
 Pietro Catanii (vor 1180–1221), franziskanischer Ordensmann